Kleinmann bezeichnet:

 Kleinmann Family Foundation, eine kanadische NGO benannt nach dem  Holocaustüberlebenden Peter Kleinmann (1925–2000)
 Kleinmann-Low-Nebel, von Douglas Kleinmann und Frank Low 1967 entdeckter Teil des Orion-Nebels

Kleinmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kleinmann, deutsche kommunale Verwaltungsbeamtin, ordentliches nicht berufsrichterliches Mitglied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz
 Dieter Kleinmann (* 1953), deutscher Politiker
 Georges Kleinmann († 2010), Schweizer Fernsehjournalist
 Hans-Otto Kleinmann (* 1937), deutscher Historiker
 Larissa Kleinmann (* 1978), deutsche Radsportlerin
 Louis Théodore Kleinmann (1907–1979), Stadtkommandant von Mainz
 Paula Kleinmann (1914–2009), deutsche Gastwirtin mit Kultstatus in Köln
 Peter Kleinmann (* 1947), österreichischer Sportmanager
 Ralf Kleinmann (* 1971), deutscher American-Football-Spieler
 Reinhard Kleinmann (1933–2009), Chefredakteur des Südwestfunks
 Wilhelm Kleinmann (1876–1945), Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium und SA-Gruppenführer
 Yvonne Kleinmann (* 1970), deutsche Historikerin

Siehe auch:
 Kleinman
 Kleinmanns